Vertrauen steht für:

 Vertrauen, subjektive Überzeugung
 Vertrauen (1976), finnisch-sowjetischer Film von Edvin Laine und Viktor Tregubowitsch 
 Vertrauen (2011), deutscher Film von Dave Lojek 
 Vertrauen, Alternativtitel des ungarischen Films Zimmer ohne Ausgang von István Szabó (1980)